jelito proste – końcowy odcinek jelita bezkręgowców
 jelito proste – końcowy odcinek jelita kręgowców